Alibi steht für:

 Alibi, der Nachweis dafür, sich zur Tatzeit nicht an einem Tatort aufgehalten zu haben
 Alibi – Dein Mörder spielt mit, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1997 von Andy Wolk
 Alibi – Ihr kleines schmutziges Geheimnis ist bei uns sicher, US-amerikanischer Filmkomödie aus dem Jahr 2006 von Matt Checkowski und Kurt Mattila
 Alibi (1929), US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1929 von Roland West
 Alibi (1931), britischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1931 von Leslie S. Hiscott
 Alibi (1938), französischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1938
 Alibi (1955), deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1955 von Alfred Weidenmann
 Alibi (1959), tschechischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1959
 Alibi (2008), niederländische Filmkomödie aus dem Jahr 2008 von Johan Nijenhuis
 Alibi (Band), englische Musikgruppe (Melodic Rock)
 Alibi (Fernsehsender), zu UKTV gehörend
 Alibi (Roman), Titel eines Kriminalromans von Agatha Christie
 Alibi, niederländisches Trance-Projekt von Armin van Buuren und Tiësto
 Luz Alibi, Alternativname von Liz Allbee (* 1976), US-amerikanische Trompeterin

Siehe auch:

 Das Alibi
 Alibispeicher, ein Speicher bei Waagen
 Mount Alibi, ein Berg in der Antarktis